Bila oder Bílá steht für:

 das thüringische Adelsgeschlecht Bila (Adelsgeschlecht)
 ein Dorf in Rumänien, siehe Bila (Giurgiu)
 ein Dorf in der Ukraine, Chmelnyzkyj, Rajon Tschemeriwzi, siehe Bila (Tschemeriwzi)
 ein Dorf in der Ukraine, Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, siehe Bila (Ternopil)
 ein Dorf in der Ukraine, Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw, siehe Bila (Tschortkiw)
 ein Dorf in der Ukraine, Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Bila (Tscherniwzi)
 ein Dorf in der Ukraine, Oblast Winnyzja, Rajon Jampil, siehe Bila (Jampil)
 ein Dorf in der Ukraine, Oblast Winnyzja, Rajon Lypowez, siehe Bila (Lypowez)
 die tschechische Gemeinde in den Beskiden, siehe Bílá
 die tschechische Gemeinde im Okres Liberec, siehe Bílá u Českého Dubu
 ein ehemaliges Sultanat auf Sumatra, siehe Bila (Sultanat)
 den heute nicht mehr verwendeten Namen der Jäger und Sammler auf der malaiischen Halbinsel, siehe Semang
 Bila (Sprache), eine Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo
 einen Nebenfluss des Luhan in der Ukraine, siehe Bila (Luhan)
 einen Nebenfluss des Ajdar in der Ukraine, siehe Bila (Ajdar)
 einen Nebenfluss des Rata in der Ukraine, siehe Bila (Rata)
 einen Nebenfluss des Seret in der Ukraine, siehe Bila (Seret)
 einen Nebenfluss des Boromlja in der Ukraine, siehe Bila (Boromlja)

Bila oder Bílá ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst von Bila (1868–1918), Regimentskommandeur und Träger des Pour le Mérite
 Friedrich von Bila († 1621), kaiserlicher Rat im Königreich Böhmen und Landesdirektor sowie Besitzer der Herrschaften Schochau und Chottomirsch 
 Georg von Bila († 1559), deutscher Domherr und erzbischöflicher Kirchner zu Magdeburg und Besitzer des geistlichen Lehens St. Maria Magdalena auf der Brücke zu Mühlhausen 
 Helene von Bila (1904–1985), deutsche Hochschulpolitikerin
 Hikmet Bila (1954–2011), türkischer Journalist und Autor
 Jedediah Bila (* 1979), US-amerikanische Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Karl Anton von Bila (1741–1820), preußischer Generalmajor und Chef der Magdeburgischen Füsilierbrigade
 Karl von Bila (1784–1846), preußischer Generalmajor und Gutsbesitzer in Hainrode
 Lucie Bílá (* 1966), tschechische Sängerin und Schauspielerin
 Marija Bila (* 1987), ukrainische Sportgymnastin
 Rudolf Ernst von Bila (1743–1808), preußischer Generalmajor
 Věra Bílá (1954–2019), tschechische Sängerin

Siehe auch:
 Biela
 Biehla
 Bilha
 Billa (Begriffsklärung)
 Byla